

Рокитненське сільське поселення — сільське поселення, Дальноріченський район, Приморський край
 Рокитненське сільське поселення — сільське поселення, Хабаровський район, Хабаровський край